

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Edmond Weiskopf (1911-1996), footballeur professionnel français.
 Franz Carl Weiskopf (1900-1955), écrivain germano-tchèque.
 Grete Weiskopf (1905-1966), auteur austro-allemande de livres pour enfants sous le pseudonyme d'Alex Wedding, épouse du précédent.
 Joel Weiskopf (1962-), pianiste de jazz américain.
 Tom Weiskopf (1942-2022), golfeur américain.
 Walt Weiskopf (1959-), saxophoniste de jazz américain.

Voir aussi 
 
 Weisskopf

Homonymie de patronyme